|-
| 152001 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152002 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152003 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152004 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152005 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152006 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152007 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152008 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152009 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152010 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152011 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152012 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152013 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152014 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152015 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152016 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152017 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152018 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152019 - ||  || 20 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152020 - ||  || 21 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 152021 - ||  || 10 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 152022 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152023 - ||  || 21 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152024 - ||  || 24 iunie 2004 ||  || 
|-
| 152025 - || 2004 NP || 8 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 152026 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152027 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152028 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152029 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152030 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152031 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152032 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152033 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152034 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152035 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152036 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152037 - ||  || 25 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152038 - ||  || 27 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152039 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152040 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 152041 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152042 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152043 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152044 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152045 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152046 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152047 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152048 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152049 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152050 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152051 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152052 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152053 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152054 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152055 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152056 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152057 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152058 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152059 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152060 - ||  || 9 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152061 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152062 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152063 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152064 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152065 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152066 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152067 - ||  || 15 august 2004 ||  || 
|-
| 152068 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152069 - ||  || 25 august 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152070 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152071 - ||  || 6 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 152072 - ||  || 7 septembrie 2004 || Eskridge || Eskridge
|-
| 152073 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152074 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152075 - ||  || 6 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152076 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152077 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152078 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152079 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152080 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152081 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152082 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152083 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152084 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152085 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152086 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152087 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152088 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152089 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152090 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152091 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152092 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152093 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152094 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152095 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152096 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152097 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152098 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152099 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152100 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-